Kreisrat steht für:

 Landrat (Deutschland), eine Funktionsbeschreibung für den Leiter eines Landkreises
 Kreistag, politisches Gremium bzw. dessen Mitglieder
Kreisrat (Schule), ein schulisches Mitwirkungsgremium